Imię i nazwisko Henri Rivière nosili lub noszą m.in.:
 Henri Rivière (1827–1883) – francuski oficer marynarki, dziennikarz i pisarz
 Henri Rivière (1864–1951) – francuski malarz i grafik
 Georges Henri Rivière (1897–1985) – francuski muzeolog
 Henri Rivière (1922–1989) – francuski bobsleista, olimpijczyk z 1952
 Henri Rivière – francuski sztangista, olimpijczyk z 1928